
Termin -{AMT}- ima više značenja.

 Alfa-Metiltriptamin
 Aminometiltransferaza, enzim koji razlaže glicin